Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Cleburne () :
le comté de Cleburne, situé dans l'État de l'Alabama ;
le comté de Cleburne, situé dans l'État de l'Arkansas.